Museo dell’Opera del Duomo bezeichnet

 Museo dell’Opera del Duomo (Florenz)
 Museo dell’Opera del Duomo (Siena)